Mădăraș se poate referi la:

 Mădăraș, Harghita, reședința comunei cu același nume, reședința comunei cu același nume
 Mădăraș, Mureș, reședința comunei cu același nume
 Păsăreni, Mureș, mai demult Bacicamădăraș (Bácskamadaras), reședința comunei cu același nume
 Râul Mădăraș, afluent al Oltului
 Vârful Mădăraș (1.801 m), pisc în Munții Harghita.

Vezi și 
 Mădăras
 Madaras

Nume de familie din Transilvania
Împrumuturi lingvistice din maghiară